Main kan syfta på:

Geografi:
 en flod i Tyskland, se Main.
 Main (vattendrag i Kamerun), Sydvästra regionen
 Main (udde), Antarktis

Övrigt:
 Main (tobak), ett cigarettmärke